«Нічна варта» — картина Рембрандта.

Література 
 «Нічна варта» — серія книг Кетрін Ласки.
 «Нічна Варта» — роман С. Лук'яненка.

Кінематограф 
 «Нічна варта» — американський телевізійний художній фільм за романом Алістера Макліна режисерів Девіда Джексона і Майкла Стейнберга (1995 рік).
 «Нічна варта» — британський художній фільм режисера Пітера Грінвея про життя Рембрандта (2007 рік).
 «Нічна Варта» — російський фільм режисера Тимура Бекмамбетова (2004 рік).